Гамнуна (Хамнуна ; Hamnuna) — имя четырёх вавилонских амораев (законоучителей).

 Гамнуна I
  (III—IV век) — ученик Рава (Аббы Арика).
  (то есть «Старший»; III—IV века)
 Гамнуна Зута (то есть «Младший»; IV век)

Примечания